Николай Алексеевич Калинин (1924—1985) — советский хозяйственный деятель, директор Серпуховского радиотехнического завода. Герой Социалистического Труда.

Биография 
Из крестьян. Трудовую деятельность начал в 1940 году учеником токаря. 

Был призван в ряды Красной армии. Участник Великой Отечественной войны с 1943 года, в составе 5-й гвардейской армии Степного фронта сражался на Курской дуге. Был ранен. Награждён медалью «За отвагу».

После Великой Отечественной войны окончил Серпуховский приборостроительный техникум, позже в 1959 году - Московский авиационный институт.

С 1950 года работал на Серпуховском радиотехническом заводе Министерства радиопромышленности СССР (ныне РАТЕП), в 1960 году назначен его директором. С 1950-х годов участвовал в организации серийного выпуска бортовых систем управления противокорабельных крылатых ракет, РЛС управления корабельных зенитно-ракетных комплексов ближнего действия, гироскопических систем стабилизации и РЛС управления наведением противолодочных ракетоторпед. Руководил производством телеметрических станции, обслуживающих старты и траектории полётов межконтинентальных ракет и др.

Много сил уделял развитию Серпухова, фактически с нуля построил микрорайон им. Ногина.

Похоронен на Ивановском кладбище в Серпухове.

Награды 
 Орден Трудового Красного Знамени (1963)
 Орден Ленина (1971)
 Золотая Медаль «Серп и Молот» (1976)
 Орден Ленина (1976)
 Орден Октябрьской революции(1984)
 Медаль «За отвагу» (СССР) (1944)
 Медали СССР
 Почётный гражданин Серпухова

Память 
 В 2018 году в Серпухове установлен бронзовый бюст Н. А. Калинина.

Ссылки 
 
 В Серпухове открыли бронзовый бюст герою Социалистического труда Николаю Калинину

Участники Курской битвы
Почётные граждане Серпухова
Выпускники Московского авиационного института